Васьковський Адам Володимирович (* 1937) — Шепетівський міський голова, 1-й секретар Шепетівського міського комітету КПУ Хмельницької області, секретар Хмельницького обласного комітету КПУ.
 Васьковський Антоні — польський художник.
 Васьковський Валерій Русланович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Васьковський Євген Володимирович — російський і польський цивіліст і процесуаліст, адвокат і суддя.

Див. також 
 Васьківський
Прізвища